Вагаршапатская семинария — первая армянская высшая школа христианской Великой Армении. Основана Месропом Маштоцем и Сааком Партевом после создания Маштоцем в 405—406 гг. армянского алфавита. Действовала до 510 года. Снова открылась в 1441 году, после возвращения армянского престола из Сиса (Киликия) в Вагаршапат (Эчмиадзин). На его основе в 1870-е была основана современная «Геворгская семинария».

См. также 
Образование в Армении

Примечания 

Образование в средневековой Армении
Семинарии Армянской апостольской церкви